

Geografia 
 Arrondissement di Mauriac  – divisione amministrativa francese, situata nel dipartimento del Cantal, appartenente alla regione Alvernia-Rodano-Alpi
 Cantone di Mauriac  – divisione amministrativa francese dell'Arrondissement di Mauriac
 Mauriac  – comune francese nel dipartimento del Cantal, nella regione Alvernia-Rodano-Alpi
 Mauriac  – comune francese nel dipartimento della Gironda, nella regione Nuova Aquitania

Persone
 Claude Mauriac (1914-1996) – scrittore e giornalista francese, figlio di François
 François Mauriac (1885-1970) – scrittore francese, Premio Nobel per la letteratura nel 1952